Ардон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес. Население — 613 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web de la Comarca del Páramo

Муниципалитеты Леона